Ian Ferguson puede referirse a las siguientes personas:

Ian Ferguson (futbolista, 1967), futbolista escocés.
Ian Ferguson (futbolista, 1968), futbolista escocés.
Ian Ferguson (piragüista), piragüista neozelandés.